McNulty ist der Familienname folgender Personen:

 Amybeth McNulty (* 2001), irisch-kanadische Schauspielerin
 Brandon McNulty (* 1998), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Deborah McNulty (1955–2011), US-amerikanische Maskenbildnerin
 Des McNulty (* 1952), schottischer Politiker
 Frank Joseph McNulty (1872–1926), US-amerikanischer Politiker

 Joe McNulty (* 1949), US-amerikanischer Skilangläufer
 John K. McNulty (1934–2020), US-amerikanischer Steuerrechtler
 Kevin McNulty (* 1955), kanadischer Schauspieler
 Marc McNulty (* 1992), schottischer Fußballspieler
 Mark McNulty (* 1953), irischer Golfer simbabwischer Herkunft
 Matthew McNulty (* 1982), britischer Schauspieler
 Michael R. McNulty (* 1947), US-amerikanischer Politiker
 Patricia McNulty (* 1945), US-amerikanische Schauspielerin
 
 Peter McNulty, Filmeditor
 Tom McNulty (1929–1979), englischer Fußballspieler
 Tony McNulty (* 1958), britischer Politiker